Warázu (ou Pauserna, Guarasugwé, Guarasú'we) é uma língua Tupi-Guarani do subgrupo II. É falada por 2 falantes do povo Warázu em Pimenteiras do Oeste no estado de Rondônia, Brasil.

Falantes
Em 2017, os últimos falantes do Warázu são Känä́tsɨ [kənə́tsɨ] (José Frei Leite) e Híwa (Ernestina Moreno), nascidos em Riozinho (Urukuríti), estado de Rondônia. Agora vivem em Pimenteiras do Oeste (RO).

Fonologia
A fonologia do Warázu (Ramirez e França 2017):

Consoantes
{| class="wikitable"
| p || t || k || ʔ
|-
| m || n ||  || 
|-
|  || r ||  || 
|-
| w/kʷ || ð ||  || h
|-
|  || ts ||  || 
|}

Vogais
{| class="wikitable"
| i || ɨ || u
|-
| e || ə || o
|-
|  || a || 
|}

O padrão silábico é (C)V ou (C)VV.

Pronomes
Os pronomes são:

{| class="wikitable"
! pronome !! Warázu
|-
| eu || tsé
|-
| tu || né [á-pe]
|-
| nós (excl.) || óre
|-
| nós (incl.) || ðáne
|-
| vocês || pé [peðó-pe]
|-
| ele, ela || áʔe
|}

Vocabulário
Vocabulário da flora e fauna (Ramirez e França 2017):

Bibliografia
 Anónimo (2015). Diccionario flora y fauna gwarasu. Santa Cruz de la Sierra: Talleres Gráficos Kipus.
 Riester, Jürgen (1972). Die Pauserna-Guarasug’wä. Monographie eines Tupi-Guaraní-Volkes in Ostbolivien. St. Augustin bein Bonn: Verlag des Anthropos-Instituts.
 Riester, Jürgen (1976). En busca de la Loma Santa. Indígenas en el Oriente Boliviano. Análisis de su situación actual. La Paz: Editorial Los Amigos del Libro.
 Riester, Jürgen (1977). Los Guarasug’wé: Crónica de sus últimos días. La Paz: Editorial Los Amigos del Libro.

Ver também
Língua sirionó

Línguas tupis-guaranis